Ново Насеље, или Ново насеље може бити: 
 Ново Насеље (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Ново насеље (Нови Сад), градска четврт Новог Сада, у градској општини Нови Сад, град Нови Сад, Србија
 Ново насеље (Суботица), градска четврт Суботице, град Суботица, Србија

Види још 
 Ново Село
 Нови Град